Darkest Hour ():

В литературе 
 «Битва за лес» () — роман Эрин Хантер.

В музыке 
 Darkest Hour — американская металкор-группа.
 Darkest Hour — альбом немецкой готической группы Garden Of Delight.
 Darkest Hour — альбом голландской группы Clan of Xymox.

В кинематографе 
 «Фантом» () — научно-фантастический фильм (2011).
 «Тёмные времена» () — биографический фильм об Уинстоне Черчилле (2017).